

Geografia 
 Isole di Kjellman – isole russe dell'arcipelago di Minin nel mare di Kara

Persone 
 Björn Kjellman – attore e cantante svedese
 Frans Reinhold Kjellman – esploratore, docente e botanico svedese